Die Divizia A 2016/17 wird die 26. Saison der zweiten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie beginnt im Juli 2016. Da drei Mannschaften aus der Vorsaison nicht mehr teilnahmen und es nur zwei Aufsteiger gab, startete die Saison nur mit 15 Teams.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Siehe auch 
 Divizia Națională 2016/17

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Tabelle auf FMF.md

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17